Zózimo (futebolista)
 Zózimo (jornalista)
 Zózimo Bulbul
 Zózimo Tavares Mendes

História 
 Zósimo — historiador bizantino

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história